Stos – w informatyce, struktura danych działająca na zasadzie bufora LIFO
 Stos – polana w Beskidzie Sądeckim
 Stos – zespół muzyczny
 Stos – sposób prezentacji zawartości foldera w Dock systemu macOS
 STOS – Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej 

 Zobacz też
 Dolina Stos – dolina w słowackich Tatrach Wysokich
 spalenie na stosie – metoda wykonywania kary śmierci